Miejscowości w Szwecji:
 Hestra (gmina Gislaved) – miejscowość (tätort) w regionie administracyjnym (län) Jönköping, w gminie Gislaved.
 Hestra (gmina Ydre) – miejscowość (tätort) w regionie administracyjnym (län) Östergötland, w gminie Ydre.